CNS, sigle composé des trois lettres C, N et S, peut faire référence à :
 condition nécessaire et suffisante, en mathématiques ;
 Comité national des sports, un organisme à l'origine du Comité national olympique et sportif français ;
  ;
 Conférence nationale de santé ;
 Centre national de séquençage, également connu sous le nom de Genoscope, un organisme français de recherche en génétique faisant partie du Génopole d'Évry ;
 Centre Nord-Sud, le centre européen pour l’interdépendance et solidarité mondiales, une agence du Conseil de l'Europe ;
 Conseil national du sida et des hépatites virales ;
 Conseil national syrien, un organisme politique syrien regroupant divers opposants au régime de Bachar el-Assad dans le cadre de la guerre civile syrienne ;
 CNS Réseaux & Télécoms (où CNS signifie convergent network services), une société d'expertise en réseaux et télécoms ;
 Canal des ressources numériques, un catalogue de ressources numériques à but éducatif ;
 Centre national des sports, une ancienne salle d'entraînement sportif à Bruxelles ;
 Communication, navigation and surveillance, désigne les systèmes utilisés en aéronautique pour assurer la gestion du trafic aérien ;
 Central Nervous System, désigne un indicateur affiché par les ordinateurs de plongée. Il reflète la toxicité neurologique de l'oxygène lié à la pression partielle et au temps d'immersion.

CNS est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cairns, Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports